El término Junta Suprema se puede referir a:

Junta Suprema de Estado,  instancia de gobierno de España de breve duración (1787-1792) durante el reinado de Carlos III.
Junta Suprema Central, órgano de gobierno constituido durante la ocupación francesa de España en la Guerra de la Independencia Española. 
Junta Suprema Militar Carlista, órgano carlista creado en 1936 para sublevarse contra el gobierno de la Segunda República Española.